Biedermann und die Brandstifter steht für:

 Biedermann und die Brandstifter, Drama des Schweizer Schriftstellers Max Frisch
 Biedermann und die Brandstifter (1963), Fernsehfilm von 1963 von Hellmuth Matiasek
 Biedermann und die Brandstifter (1967), Fernsehfilm von 1967 von Rainer Wolffhardt